Омега — двадцять четверта і остання літера грецької абетки.
 Омега — літера кириличної абетки
 «Омега» — радянський легкомоторний літак конструкції Олексія Граціанського.
 «Омега» — різницево-дальномірна радіонавігаційна система.
 «Омега» — спецпідрозділ МВС України.
 Туманність Омега — галактична туманність.

Кінематограф 
 Омега — назва головного іншопланетного розуму з телефільму «На межі майбутнього».

Див. також 
 Омега-баріон — елементарні частинки, які в кварковій моделі не мають в своєму складі кварків першого покоління.
 Омега-шахи — один з варіантів шахів.
 Omega SA — компанія-виробник елітних швейцарських годинників.